Cet article présente une liste des communes du canton du Tessin.

Liste 
Au 10 avril 2022, le canton du Tessin compte 106 communes, réparties en 8 districts.

Le canton comprend deux communanza, des territoires qui appartiennent à deux communes : la Comunanza Capriasca/Lugano (sous la souveraineté commune de Capriasca et Lugano) et la Comunanza Cadenazzo/Monteceneri (Cadenazzo et Monteceneri). Le canton s'étend également sur une partie des lacs de Lugano et Majeur, sans que ces deux zones ne fassent partie d'aucune commune ; elles sont comprises dans la liste à fins de comparaison.

Fusions de communes 
Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton du Tessin.

Voir aussi

Liens internes 
 Canton du Tessin
 Communes suisses
 Districts du canton du Tessin

Références 

Tessin